TASI steht für:

 Tadawul All-Share Index, Aktienindex der saudi-arabischen Wertpapierbörse Tadawul
 Teatri Associati della Svizzera Italiana, Theaterverband in der italienischen Schweiz
 Technische Anleitung Siedlungsabfall, eine deutsche Vorschrift zur Abfallbeseitigung
 Zeitzugeordnete Sprachinterpolation, englisch:  Time-assignment speech interpolation

TASI